Венедикови е голям патриотичен български род, който води началото си от разложкото село Баня. Основател на рода е чорбаджията Стойко Бояджиев, който е син на Ради Бояджиев - преселник в Баня от село Любовка. Стойко има брат Алекса, от който водят началото си родовете Цеклиови и Страшимирови. Стойко има четирима сина - Йован, Никола, Радона и Костадин. В 1835 година в Баня е построена българска черква, благодарение на връзките на Стойко в Неврокоп. Надпис в селската черква гласи, че е построена в 1835 година от „чорбаджи Стойко Бояджиев, Иван Асянчин и християните в село Баня“. По-късно Стойко се сродява с Иван Асянчин. Основателят на рода Венедикови, Йован, син на Стойко пътува много по търговски дела до италианския град Венеция, през немското (Venedig, Венедиг) и гръцкото (Βένετο, Венето) име на града, той получава прозвището Венедика или Венецианеца, Венецианския.

 Димитър Венедиков (1866 – 1939) – български артилерийски офицер, полковник
 Константин Венедиков (1866 – 1933) – български артилерийски офицер, полковник
 Йордан Венедиков (1871 – 1957) – български генерал, военен теоретик и историк
 Иван Венедиков (р. 1871) – български артилерийски офицер, полковник
 Михаил Венедиков (1905 – 1973) – български геодезист
 Петко Венедиков (1905 – 1995) – български юрист
 Иван Венедиков (1916 – 1997) – български историк и археолог
 Ангел Венедиков (1936 – 2007) – български геофизик
 Йордан Венедиков (1933 – 2012) – български статистик

Бележки 

 
Български фамилни имена